Исиока:

Фамилия 
 Эйко Исиока (1938—2012) — японский дизайнер, обладательница премии «Оскар».

Топоним 
 Исиока (город) — город в Японии в префектуре Ибараки.